Der Volvo XC90 ist ein SUV des schwedischen Automobilherstellers Volvo und war der erste Wagen der SUV-Fahrzeugkategorie. 

Produziert wird das Modell an verschiedenen Standorten. So erfolgt die Fertigung für den europäischen und amerikanischen Markt bei den zum Volvo-Konzern gehörenden Torslandaverken bei Torslanda. In Asien hingegen wird der XC90 vorwiegend von der Thai-Swedish Assembly Co. Ltd. im Werk bei der Stadt Samut Prakan hergestellt. Der XC90 wird aber auch von der malaiischen Swedish Motor Assemblies Sdn. Bhd. im Montagewerk bei Shah Alam sowie im indonesischen Montagewerk bei Jakarta von der Indobuana Autoraya, PT. montiert.

XC90 (Typ C, 2002–2014) 

Im Oktober 2002 wurde der XC90 vorgestellt. Er basiert wie die Modelle S60, V70 und S80 auf der P2x-Plattform. Der 4,80 Meter lange und 1,78 Meter hohe XC90 ist ein SUV der Oberen Mittelklasse. Wettbewerber sind u. a. die deutschen SUVs Mercedes-Benz M-Klasse, BMW X5, VW Touareg und Porsche Cayenne. Der XC90 bot als erster Luxus-SUV auf Wunsch eine dritte Sitzreihe und so sieben Sitze. Er verfügt vorn über einen speziellen Querträger, der bei einem Aufprall gegen einen normal hohen Pkw dessen Sicherheitssysteme ausnutzt. Die Knautschzone eines normal großen PKW kann bei einem Aufprall so mit genutzt werden, sodass weniger Verletzungsrisiko besteht.

Ab Ende 2004 war der XC90 auch mit V8-Benzinmotor erhältlich. Bei dem in Zusammenarbeit mit Yamaha entwickelten Motor mit der Bezeichnung B8444S handelt es sich um das erste von Volvo in einem PKW angebotene Achtzylinder-Aggregat überhaupt. Der Motor leistet 232 kW aus 4,4 Litern Hubraum. Die von Beginn an erhältlichen Fünfzylindermotoren sind quer eingebaut. Es gibt bei den leistungsstärkeren Motoren einen Haldex-Allradantrieb, der je nach Fahrsituation zwischen 5 und 65 Prozent des Drehmoments an die Hinterräder verteilt. Die Hinterachse ist eine Mehrlenkerkonstruktion.

Der XC90 war ab Juli 2005 mit den Ausstattungspaketen - (Reihenfolge nach Wertigkeit) Kinetic (Basisversion), Momentum, Summum, Executive (sehr luxuriös) oder R-Design (früher Edition Sport) erhältlich. Im Paket R-Design ist unter anderem ein sportlicheres Fahrwerk, Auspuffanlage mit vier Endrohren, Leder-Sportsitze mit mehr Seitenhalt, ein Sportlenkrad, sportliche Einlagen aus Aluminium in Tacho, Mittelkonsole und Türen und 8,0 × 19” 5-Speichen Leichtmetallfelgen im XC-Design enthalten. Die Ausführung Momentum wurde im November 2009 aufgewertet und hieß seitdem Edition.

Modellpflege 

Ende Mai 2006 wurde von Volvo die überarbeitete Version des XC90 präsentiert. Nach knapp vier Jahren ohne Änderungen wurden nun Front und Heck überarbeitet. Die Heckpartie blieb, abgesehen von kleinerer Kosmetik primär an den Heckleuchten, unverändert. Der breitere Unterfahrschutz fällt ebenfalls auf. Die Seitenblinker befinden sich nun in den Seitenspiegeln, anstatt wie bisher an der Karosserie. Das Allradsystem wurde auch überarbeitet.

Nachdem die Firma Geely Volvo aufgekauft hatte, wurde der V8-Motor zum Jahresende 2010 aus dem Programm genommen. Grund sei laut Volvo der allgemeine Trend zum Sparen. Kurz zuvor wurde die Leistung des 3,2 Liter von 175 auf 179 kW erhöht.

Im Juli 2014 wurde die Produktion des XC90 eingestellt. Insgesamt wurden 636.143 Einheiten gebaut. Im neuen Volvo-Werk im chinesischen Daqing wird das Fahrzeug unter dem Namen Volvo XC Classic weiterhin produziert und ausschließlich in China verkauft.

Technische Daten 
Ottomotoren
Dieselmotoren

XC Classic (Nur in China)

Technische Daten

XC90 (seit 2015) 

Ende Januar 2015 startete im Werk Torslanda bei Göteborg die Produktion der zweiten Generation des XC90.
Zuvor waren seit Sommer 2014 Schritt für Schritt „von innen nach außen“ Details über die neue Generation bekannt gegeben worden: So gab es nach Angaben des Herstellers insbesondere im Sicherheitsbereich einige Weltneuheiten. Die ersten Außenaufnahmen wurden am 27. August 2014 im Rahmen der Pressevorstellung im schwedischen Stockholm veröffentlicht.

Der XC90 konnte ab dem 3. September 2014 als Sondermodell First Edition für 90.200 Euro bestellt werden. Dieses wurde in Anlehnung an Volvos „Geburtsjahr“ weltweit auf 1.927 Exemplare limitiert und war nach 47 Stunden ausverkauft. Für Deutschland handelte es sich dabei um den D5-Dieselmotor mit 165 kW, 8-Stufen-Automatik, Haldex-Allradantrieb und einer nahezu kompletten Ausstattung.

Allerdings sind mit 108 Exemplaren inkl. Händlerorder und Verlosungsfahrzeugen (z. B. von auto motor und sport) weniger als sechs Prozent der First Edition nach Deutschland verkauft worden.

Im Weiteren folgte die Vorstellung eines R-Design-Modells. Es ist für alle Motorvarianten erhältlich.

Eine überarbeitete Version des XC90 kam im Frühjahr 2019 in den Handel.

Angetrieben wird der neue Volvo XC90 ausschließlich von den zwei Liter großen Vierzylinder-Drive-E-Motoren der neuen VEA-Generation, welche die Euro 6-Norm erfüllen. Das Topmodell der Baureihe ist der 298 kW (405 PS) starke T8, bei dem Volvo auf die Twin-Engine-Technik setzt. Dabei wird ein 233 kW (317 PS) starker T6-Motor von einem Elektromotor mit 65 kW unterstützt; der Norm-Verbrauch liegt bei 2,1 Liter/100 km Benzin. Rein elektrisch fährt der Plug-in-Hybrid laut Herstellerangaben bis zu 40 Kilometer weit. Alle Motoren sind mit der 8-Stufen-Automatik ausgestattet.

Der im April 2021 vorgestellte Lynk & Co 09 basiert auf dem XC90.

Technische Daten

Ottomotoren 
Ottomotoren

Dieselmotoren 
Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2002 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 93.454 Volvo XC90 neu zugelassen worden. Mit 8.270 Einheiten war 2006 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Mit der Einführung der zweiten Generation 2015 stiegen die Zulassungszahlen wieder deutlich an.
Zulassungszahlen in Deutschland

Auszeichnungen 
 2009: Top Safety Pick 2010
 2015: Red Dot Produktdesign Award
 2013: TOP SAFETY PICK+ 2014

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell